Schrägstrich steht für:

 Schrägstrich, ein Satzzeichen
 Virgel, Schrägstrich bei in Fraktur gesetzten Texten

Schriftzeichen:
 Fatha, arabisch
 Kasra, arabisch
 Radikal 4, chinesisch

Siehe auch:
 Schrägstrichehe (Beziehungsform)
 umgekehrter Schrägstrich (Backslash)